Парламент Республики Сингапур (, , , ) и президент совместно составляют законодательную власть в Сингапуре, которая основана на вестминстерской системе. Парламент является однопалатным и состоит из избранных депутатов парламента (парламентариев), а также не входящих в него членов парламента и назначенных членов парламента. После всеобщих выборов 2015 года в 13-й парламент были избраны 89 депутатов. На первой сессии этого парламента были назначены девять депутатов. 15 января 2016 года состоялось первое заседание 13-го парламента.

История 
Между 1819 годом, когда был основан в нынешнем виде. После Второй мировой войны Проливы были распущены, и Сингапур стал самостоятельной колонией со своим собственным Законодательным советом. В 1948 году в Конституцию были внесены поправки, позволяющие избирать шесть мест в Совете; В этом году были проведены первые демократические выборы в стране. Еще одна поправка в 1955 увеличила количество избранных мест до 25, а на последующих всеобщих выборах победила Рабочая партия Сингапура и ее лидер Давид Саул Маршалл стал первым главным министром Сингапура. В 1956-1957 годах самоуправление велось с колониальным офисом в Лондоне и стало реальностью в 1959 году. В ходе всеобщих выборов 1959 года победила Партия народного действия одержала победу, а ее лидер Ли Куан Ю был назначен премьер-министр Сингапура. Сингапур получил независимость от Великобритании, присоединившись к Малайзии в 1963 году, но 9 августа 1965 года стал полностью независимой республикой. Его Законодательное собрание было переименовано в парламент Сингапура.

Руководство 
Спикер парламента несет общую ответственность за руководство парламентом, его секретариатом и председательствует на парламентских заседаниях. Постоянно избранные комитеты постоянно создаются для выполнения определенных обязанностей, и время от времени устанавливаются специальные избирательные комиссии. Кроме того, избранные сторонники партии Народного действия заседают в парламентском руководстве.

Функции и полномочия 
Основными функциями парламента являются создание законодательных актов, контроль над государственными финансами и обеспечение подотчетности министерств и правительства. Срок полномочий парламента составляет пять лет, после чего парламент автоматически распускается. Всеобщие выборы должны проводиться в течение трех месяцев.

Кворум для парламентского заседания составляет одну четверть от общего числа депутатов, не включая Спикера. Депутат начинает дискуссию, двигая движение и открывая речь, объясняющую причины движения. Спикер (или председатель, если парламент находится в комитете) затем ставит движение в форме вопроса, в соответствии с которым другие депутаты могут обсуждать это предложение. После этого движок может воспользоваться правом на ответ. Когда дискуссия закрыта, спикер ставит вопрос о движении в Палату и призывает к голосованию. Голосование обычно делается устно и независимо от того, выполняется ли движение. Депутаты проголосовали за. Голоса депутатов формально учитываются только в том случае, если депутат требует деления.

Состав

Выборы 2006 
Парламентские выборы в Сингапуре прошли 6 мая 2006 года:

Выборы 2011 года 
Результаты выборов, прошедших 7 мая 2011 года:

Выборы 2015 года 
Результаты выборов 11 сентября 2015 года:

Примечания 

Государственное устройство Сингапура
Сингапур
Политика Сингапура